Palazzo Ricca ist der Name zweier Paläste in Italien:
 Palazzo Ricca (Catanzaro) in Kalabrien und
 Palazzo Ricca (Neapel) in Kampanien